Prowincja Stołeczna (Jordania)
 Prowincja Stołeczna (Kuwejt)